Ixpatlach kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ixpatlach, Coxcatlán, ort, San Luis Potosí, 
 Ixpatlach, San Martín Chalchicuautla, ort, San Luis Potosí, 

Robotskapade Mexikoförgreningar